Daniel Linehan (né en 1982), danseur et chorégraphe américain
Graham Linehan (né en 1968), réalisateur et scénariste de télévision irlandais
John Linehan (né en 1978), joueur américain de basket-ball
Kim Linehan (née en 1962), nageuse américaine
Marsha Linehan (née en 1943), psychologue et essayiste américaine